Miejscowości w USA:
 Wabasha – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wabasha
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Wabasha (ang. Wabasha County) – w stanie Minnesota